Théâtre d'ombres
Ombres chinoises (essai)
Les Ombres chinoises